Minina kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak Minina,

Polen 

 Minina (vattendrag), Lublins vojvodskap, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar